Aragorn – personaggio del romanzo fantasy Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien
 Aragorn I – personaggio delle opere di J. R. R. Tolkien, quinto Capitano dei Dúnedain
 Aragorn – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Aragorn – cavallo da corsa